Der Bremer Kunstpreis bzw. der Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen ist ein zweijährlich an im deutschen Sprachraum lebende Künstler vergebener Kunstpreis.

Geschichte und Dotierung 
Der Preis ist Nachfolger des zwischen 1955 und 1983 vergebenen Kunstpreises der Böttcherstraße und vereint nun beide Preise und den traditionellen Namen in einem. Der Kunstpreis der Böttcherstraße wurde am 6. Oktober 1954 durch die Kaffee-Hag-AG in Bremen gestiftet. Anfänglich war der Preis mit DM 5.000, ab 1972 mit DM 10.000 und ab 1977 mit DM 15.000 dotiert; 2007 erhielt die Preisträgerin 15.000 Euro.

Da in der Kaffeerösterei die Besitzrechte wechselten, zog sich die Firma finanziell aus dem Preisverleih zurück. 1981 ging die bis dahin bestehende Böttcherstraße GmbH in Familienbesitz über und der Kunstpreis wurde unter diesem Namen letztmals 1983 vergeben.

Seit 1985 wird also der nun unter dem Namen Bremer Kunstpreis vergebene Preis von einem Stifterkreis, einem Zusammenschluss von Mitgliedern des Kunstvereins Bremen, verwaltet und von einer Jury nach vorgegebenen Regeln vergeben. Dieser Stifterkreis bildet innerhalb des Kunstvereins einen eigenständigen, nicht-rechtsfähigen Verband.

Preisträger „Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen“ 
 2022: Karimah Ashadu
 2020: Ulrike Müller
 2018: Arne Schmitt
 2016: Emeka Ogboh
 2014: Nina Beier
 2012: Daniel Knorr
 2009: Thea Djordjadze
 2007: Ulla von Brandenburg
 2005: Clemens von Wedemeyer
 2003: Tino Sehgal
 2001: Heike Aumüller
 1999: Olaf Nicolai
 1997: Ólafur Elíasson
 1995: Wolfgang Tillmans
 1993: Martin Honert
 1991: Thomas Lehnerer
 1989: Stephan Balkenhol
 1987: Eberhard Bosslet
 1985: Martin Disler

Preisträger des „Kunstpreis der Böttcherstraße“ 
Vor 1985 nannte sich der Bremer Kunstpreis noch Kunstpreis der Böttcherstraße. Dieser wurde noch jährlich ab 1955 an folgende Künstler verliehen:
 1955 Hans Meyboden
 1956 Ernst Weiers
 1957 Fritz Koenig
 1958 Horst Skodlerrak
 1959 Rudolf Kügler
 1960 Erhart Mitzlaff
 1961 Günter Ferdinand Ris
 1962 Ruth Robbel
 1963 Sigrid Kopfermann
 1964 Ekkehard Thieme
 1965 Karl Goris
 1966 Jens Lausen
 1967 Gerlinde Beck und Helga Föhl
 1968 Hans Baschnang
 1969 Dieter Krieg und Michael Schoenholtz
 1970 Hansjerg Maier-Aichen
 1971 Uli Pohl
 1972 Klaus Fußmann
 1973 Hermann Waldenburg
 1974 Ursula Sax und Max Kaminski
 1975 Jürgen Brodwolf und Günther Knipp
 1976 László Lakner
 1977 Wolfgang Nestler
 1978 Dorothee von Windheim
 1979 Rebecca Horn
 1980 Martin Rosz und Walter Stöhrer
 1981 Alf Schuler
 1982 Mechthild Nemeczek
 1983 Antonius Höckelmann

Weblinks 
 Kunstpreis der Böttcherstraße

Einzelnachweise 

Kunstpreis
Auszeichnung (Bremen)
Kulturpreis (Deutschland)
Erstverleihung 1955
Kunst (Bremen)